Dyke, ou Dike, est à l'origine un mot anglais. Issu du vieux norrois  comme le français « digue », et de même sens, il ne prend en français qu'un sens dérivé. C'est également un toponyme, avec la même origine.

Dike est aussi la translittération en anglais, comme Dicé ou Diké en français, du grec , nom d'une déesse de la justice.

Sciences et techniques 
 Un dyke, ou dike, est un filon de roche magmatique qui s'est infiltré dans une fracturation de l'encaissant.
 (99) Dike est le nom international de (99) Dicé, un astéroïde de la ceinture principale découvert en 1868 par Alphonse Borrelly.

Culture et société 
 En argot américain, dyke peut être une injure désignant une lesbienne.

Toponyme

Canada 
 , une communauté en Nouvelle-Écosse ;

États-Unis 
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Texas, au Missouri ;
 Dike, une ville du comté de Grundy, en Iowa ;
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Hopkins, au Texas ;

Royaume-Uni 
 , un village du Lincolnshire, en Angleterre ;
 Dyke, un petit village situé sur la côte de Moray, en Écosse.

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis